Merculiano ist der Familienname von:

 Comingio Merculiano (1845–1915), italienischer Zeichner und Illustrator
 Giacomo Merculiano (1859–1935), italienischer Bildhauer und Medailleur